Пуэбла-де-Беленья ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 29,15 км². Население — 53 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Гвадалахары